#ForFreedom est une campagne de sensibilisation lancée par la Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme pour mettre l'accent sur seize prisonniers, défenseurs des droits dans leurs pays. Ce mouvement ciblé a débuté fin  et cherche à obtenir la libération de seize femmes et hommes en se servant d'internet.

Références

Voir aussi 
 Voir les pages #ForFreedom de FIDH
 Site officiel

Organisation non gouvernementale internationale
Association ou organisme pour la défense des droits et des libertés